Katy Hudson peut désigner :
 Katy Hudson (1984-), une auteur-compositrice-interprète de pop et rock américaine ;
 Katy Hudson, le premier album studio de la chanteuse américaine Katy Hudson.

Voir aussi 
 Kate Hudson (1979-), une actrice et productrice américaine
Homonymie de personnes